Der Tod steht für:

* die Personifizierung des Todes, siehe Tod #In Literatur und Kunst
 Der Tod (Tarot), eine Trumpfkarte des Tarot
 Der Tod (Mann), Prosaskizze (1897) von Thomas Mann
 Der Tod (Comedy), eine preisgekrönte Kunstfigur der deutschen Comedyszene